A temporada de Fórmula 3 Brasil de 2015 foi a nona temporada do campeonato brasileiro de Fórmula 3 e a segunda desde 1995, substituindo a Fórmula 3 Sul-americana. Em 2015 a F3 Brasil foi integrada a Stock Car Brasil, exceto a primeira etapa.

Pilotos e equipes
 Todos os carros usaram motores Berta and ran on pneus Pirelli.

Calendário e resultados

Classificação

Sistema de Pontuação 
Os pontos são concedidos até o 8º colocado.

Pilotos

Fórmula 3 Brasil
Brasil 2015
Automobilismo de 2015 no Brasil